Dix-Novembre  ou X-Novembre ou 10-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 10 de Noviembre » ou « Diez de Noviembre »
 Argentine : événement non connu
 Avenida 10 de Noviembre, à Comodoro Rivadavia, dans la province de Chubut.
 Calle 10 de Noviembre, à , dans la province de Buenos Aires.
 Bolivie : événement non connu
Calle 10 de Noviembre, à La Paz, dans le département de La Paz.
Guatemala : événement non connu :
 Calle 10 de Noviembre, à Flores, dans le département du Petén.
 Panama, le  : Grito de la Villa qui symbolise l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne
 Calle 10 de Noviembre, à La Villa de Los Santos, dans la province de Los Santos.
 Pérou, événement non connu :
 Calle 10 de Noviembre, à , dans la région de Junín.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant
Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
10